Schlumpf steht für:
 Schlumpf, Comicfigur, siehe Die Schlümpfe
 Schlumpf, Kleidungsstück, siehe Kapuzenpullover
 Schlumpf AG, Schweizer Maschinenbauunternehmen, siehe Johann Georg Schlumpf #Schlumpf AG

Schlumpf ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schlumpf (* 1976), Schweizer Filmkomponist
 Dominik Schlumpf (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Elisabeth Schlumpf (* 1932), Schweizer Psychotherapeutin und Autorin
 Eveline Widmer-Schlumpf (* 1956), Schweizer Politikerin
 Fabienne Schlumpf (* 1990), Schweizer Leichtathletin
 Fritz Schlumpf (1906–1992), Schweizer Textilproduzent und Automobilsammler
 Fritz Schlumpf, eigentlicher Name von Peter Kilian (Schriftsteller) (1911–1988), Schweizer Schriftsteller und Dichter

 Jakob Schlumpf (1857–1916), Schweizer Kartograf 
 Johann Georg Schlumpf (1858–1942), Schweizer Ingenieur, Erfinder und Unternehmer
 Kaspar Schlumpf (Bürgermeister, 1510) (auch Caspar Schlumpf; 1510–1587), Schweizer Bürgermeister
 Leon Schlumpf (1925–2012), Schweizer Politiker
 Margrit Schlumpf-Portmann (* 1931), Schweizer Schnurmalerin, Bühnenbildnerin und Bildhauerin 
 Marie Schlumpf (1853–1907), Schweizer Schriftstellerin
 Martin Schlumpf (* 1947), Schweizer Musiker und Komponist
 Melchior Schlumpf (1797–1880), Schweizer Jesuit und Pädagoge
 Silvia Kündig-Schlumpf (* 1955), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Viktor Schlumpf (1939–2013), Schweizer Journalist 
 Walter Schlumpf (1900–1992), Schweizer Maler und Zeichner 

Siehe auch: